

Musica 
 Where Are You Now – album di Cerrone del 1983
 Where Are You Now – album dei port-royal del 2015
 Where Are You Now – singolo di Lost Frequencies e Calum Scott del 2021